MacNeil peut désigner :
 le clan MacNeil, un clan écossais ;
 Al MacNeil, ancien joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Cornell MacNeil, un baryton américain ;
 Karen MacNeil, auteure américaine, journaliste, éducatrice œnologique ;
Margaret MacNeil, une nageuse canadienne ;
 Michael MacNeil, un musicien britannique.

Voir aussi 
 
 
Patronyme écossais